Chimirri peut faire référence à:

 
 Vincenzo Chimirri (1973-), un cavalier de saut d'obstacles italien